Signori delle Tenebre – personaggi della serie fantasy Lupo Solitario
Signori delle Tenebre – demoni dell'universo di Warcraft